Esterwegen (gemeente), gemeente in Duitsland
 Kamp Esterwegen, voormalig concentratie- en strafkamp in de gemeente Esterwegen